Das Challenge Bell 1995 war ein Damen-Tennisturnier in Québec (Stadt). Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1995 und fand vom 28. Oktober bis 5. November 1995 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1995
Tennisturnier in der Stadt Québec